Kabashi ist der Familienname folgender Personen:

 Arian Kabashi (* 1996), kosovarisch-schweizerischer Fußballspieler
 Armend Kabashi (* 1995), finnischer Fußballspieler
 Besim Kabashi (1976–2011), deutsch-kosovarischer Kickboxer
 Hil Kabashi (* 1941), albanischer römisch-katholischer Bischof
 Muhamet Alem Kabashi (1894–1943/45), albanischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus